Byki peut faire référence :
 Byki, un village de la voïvodie de Łódź.
 au surnom donné aux joueurs de l'équipe du FK Krasnodar.